Врень-ле-Орнуа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 115 км на північ від Парижа, 29 км на захід від Ам'єна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Врень-ле-Орнуа на сайті французького Національного інституту географії
 Врень-ле-Орнуа на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Врень-ле-Орнуа на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Врень-ле-Орнуа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Врень-ле-Орнуа на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сомма

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сомма